Generałowie i admirałowie II Rzeczypospolitej – generałowie i admirałowie Wojska Polskiego II RP:

 Polacy, którzy zostali mianowani generałami i admirałami w Armii Imperium Rosyjskiego i cesarskiej i królewskiej Armii, i zostali przyjęci do Wojska Polskiego w tych stopniach;
 Polacy – oficerowie armii państw zaborczych awansowani w Wojsku Polskim do stopni generalskich;
 Polacy, oficerowie polskich formacji wojskowych formowanych i walczących u boku ententy (Korpusy Polskie w Rosji, Armia Polska we Francji) i państw centralnych (Legiony Polskie, Polski Korpus Posiłkowy, Polska Siła Zbrojna);
 cudzoziemcy, generałowie i oficerowie, pełniący służbę w polskich formacjach wojskowych, przyjęci do służby stałej lub kontraktowej w WP;
 oficerowie formacji, o których mowa w pkt. 3, awansowani przez polskie organizacje polityczne (Rada Regencyjna w Warszawie, Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie, Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu);
 generałowie i oficerowie mianowani przez Naczelnika Państwa w latach 1918-1922;
 generałowie i oficerowie awansowani przez kolejnych Prezydentów RP w kraju (1923-1939)

Generałowie WP według starszeństwa:
Układ wykazu: liczba porządkowa, nazwisko i imię, data awansu, data starszeństwa, lokata, grupa (pochodzenie), gdzie:
 LP – Legiony Polskie,
 CK – cesarska i królewska Armia,
 AH – Armia Polska we Francji (Armia Hallera),
 AR – Armia Imperium Rosyjskiego,
 ACN – Armia Cesarstwa Niemieckiego,
 POW – Polska Organizacja Wojskowa,
 WP – wychowankowie polskich szkół podchorążych.

Inne skróty użyte w tekście:
 AVM – ang. Air Vice-Marshal (stopień w RAF, odpowiednik generała brygady),
 Air Cdre – ang. Air Commodore (stopień w RAF, odpowiednik brygadiera),
 FML – marszałek polny porucznik (niem. Feldmarschalleutnant) stopień w c. i k. Armii, odpowiednik generała dywizji),
 KK – Korpus Kontrolerów,
 pośm. – pośmiertnie,
 st. spocz. – stan spoczynku (awans oficera w stanie spoczynku),
 st. – starszeństwo,
 tyt. – tytularny (wyłącznie z prawem do tytułu),
 zweryf. – zweryfikowany.

27 marca 1919 roku Minister Spraw Wojskowych ustalił „nomenklaturę tytułów oficerskich”:
dla generałów
 generał broni (generał piechoty, artylerii, kawalerii),
 generał porucznik,
 generał podporucznik,
dla oficerów sztabowych
 pułkownik,
 podpułkownik,
 major,
dla oficerów młodszych
 kapitan (rotmistrz),
 porucznik,
 podporucznik.

28 października 1924 roku Minister Spraw Wojskowych zatwierdził marsz według kompozycji Henryka Melcer-Szczawińskiego, jako „Marsz dla generałów”.

Marszałkowie Polski 
19 marca 1920 roku Minister Spraw Wojskowych, generał porucznik Józef Leśniewski  wydał rozkaz L. 1088 o treści: „Ogólna Komisja Weryfikacyjna powołana do życia Dekretem Wodza Naczelnego z dnia 18 lutego 1920 r. w myśl Ustawy Sejmowej z dnia 21 sierpnia 1919 r. o ustaleniu starszeństwa i nadaniu stopni oficerskich w Wojsku Polskim uchwaliła w dniu 26 lutego 1920 r. na pierwszym konstytuującym posiedzeniu jednogłośnie przez powstanie, w dowód czci i hołdu dla Wodza naczelnego zwrócić się do Niego z prośbą o przyjęcie Najwyższej Godności Wojskowej, – stopnia Pierwszego Marszałka Polski. Wódz Naczelny stopień Pierwszego Marszałka Polski przyjął.”

Dekret L. 2093
Stopień Pierwszego Marszałka Polski przyjmuję i zatwierdzam.
Warszawa, dnia 19 marca 1920 r.
Wódz Naczelny (-) J. Piłsudski Pierwszy Marszałek Polski
Minister Spraw Wojskowych (-) J. Leśniewski generał porucznik

W piątek 13 kwietnia 1923 roku Prezydent RP Stanisław Wojciechowski na wniosek Ministra Spraw Wojskowych, generała dywizji Kazimierza Sosnkowskiego i uchwały Rady Ministrów nadał tytuł marszałka Polski Ferdynandowi Fochowi.

W środę 2 maja 1923 roku o godz. 7.25 na dworcu kolejowym w Dziedzicach gen. Kazimierz Sosnkowski w imieniu Rady Ministrów przywitał marszałka Ferdynanda Focha przemówieniem „(…) Przy pierwszym kroku Pańskim w Polsce Panie marszałku Foch, Marszałku Francji i Marszałku Anglii, mam honor wręczyć Ci dekret mianowania Pana Marszałkiem Polski, a jako widoczny symbol tej godności buławę Marszałkowską, którą Prezydent Rzeczypospolitej polecił mi doręczyć w jego imieniu” po czym wręczył dekret i buławę. Następnego dnia na placu Saskim w Warszawie marszałek Foch wziął udział w uroczystym odsłonięciu pomnika księcia Józefa Poniatowskiego.

10 listopada 1936 roku Prezydent RP Ignacy Mościcki „w uznaniu odniesionych zwycięstw przy zdobywaniu Niepodległości i wielkich zasług, jakie dla Narodu i Państwa położył Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, jako też dając wyraz powszechnym pragnieniom Narodu i Wojska mianował generała broni Edwarda Śmigłego-Rydza Marszałkiem Polski” oraz nadał mu Order Orła Białego, jako „pierwszemu współpracownikowi i najwierniejszemu żołnierzowi JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO za zwycięstwa i wybitne zasługi, położone w walce o Niepodległość, w pracach nad organizacją i wyszkoleniem Wojska oraz nad ugruntowaniem bytu państwowego Rzeczypospolitej”.

Generałowie broni

Rzeczywiści generałowie broni

Tytularni generałowie broni

Generałowie dywizji (generałowie porucznicy)

Rzeczywiści generałowie dywizji (generałowie porucznicy)

Tytularni generałowie dywizji (generałowie porucznicy)

Generałowie brygady (generałowie podporucznicy)

Rzeczywiści generałowie brygady (generałowie podporucznicy)

Tytularni generałowie brygady (generałowie podporucznicy)

Admirałowie

Wiceadmirałowie

Kontradmirałowie

Duchowieństwo wojskowe

Biskupi polowi

Dziekani generalni

Zobacz też 
 Generałowie polscy
 Generałowie polscy w niewoli

Uwagi

Przypisy

Bibliografia